Би́ргит Са́ррап () (до замужества Ы́йгемеэль (); род. 24 сентября 1988) — эстонская поп-певица.

Карьера 

Победитель первого сезона (2007) национального телешоу «Эстония ищет суперзвезду» (Eesti otsib superstaari), входящего в мировую серию Idol series.

В 2007 г. дебютировала также как актриса в постановке пьесы Шекспира «Два веронца» (Сильвия).

В том же году на итальянском фестивале культуры «L’Olivo d’Oro» (Золотая олива) Биргит стала первой не-итальянкой, награждённой Золотой пальмовой ветвью.

Евровидение 2013 
Представительница Эстонии на конкурсе песни «Евровидение 2013», выступала с песней «Et uus saaks alguse» и прошла в финал, в котором заняла 20 место из 26 исполнителей.

Личная жизнь 
Биргит сочеталась браком со своим менеджером Индреком Саррапом 15 марта 2015 года в Таиланде. У пары есть сын Симеон (род. в октябре 2013) и дочь Хелин (род. 29 апреля 2016). Биргит была на 6-м месяце беременности, когда выступала на Евровидении. Сейчас она выступает под своей новой фамилией.

Дискография

Альбомы 
<LI> 25 января  — Birgit Õigemeel / Биргит Ыйгемеэль
<LI> 11 ноября  — Ilus aeg / Прекрасное время
<LI> 19 ноября  — Teineteisel pool / Вторая часть второго
<LI> 3 декабря  — Uus algus / Новое начало

Синглы 
<LI>Kas tead, mida tähendab… / Ты знаешь, что это такое? (13 ноября 2007)
<LI>365 Days / 365 дней (2008)
<LI>Homme / Завтра (2008)
<LI>Ise / Сама (2008)
<LI>Last Christmas / В прошлое рождество (2008)
<LI>Talve võlumaa / Зимняя страна чудес (2008)
<LI>Moonduja / Предоставление (2009)
<LI>See öö / В ту ночь (2009)
<LI>Kahe vahel / Между ними (2009)
<LI>Põgenen / Бегство (2009) с Койтом Тооме
<LI>Sinuga end elusana tunda võin / С тобой я чувствую себя живою (2010)
<LI>Parem on ees / Прямо (2011)
<LI>You’re Not Alone / Ты не одинок (2011) с группой Violina
<LI>Et uus saaks alguse / Новое начало (2013)
<LI>Sea of Life / Море жизни (2013) с группой Violina
<LI>Nii täiuslik see / Как это прекрасно (2013)
<LI>Olen loodud rändama / Я создана для путешествий (2013)
<LI>Lendame valguskiirusel / Летать со скоростью света (2014)
<LI>Pea meeles head / Помни только хорошее (2014) с Оттом Лепландом
<LI>Kolm kuud / Три месяца (2014)
<LI>Kingitus / Подарок (2015)

Награды и достижения

Ссылки 
 Официальный сайт
 Myspace
 Профиль Биргит на официальном сайте Евровидение
 
 Информация о певице и песне

Примечания 

Eesti otsib superstaari
Лауреаты Ежегодной премии эстонской поп-музыки
Участники шоу талантов
Контральто
Участники «Евровидения-2013»
Представители Эстонии на «Евровидении»